Село Усть-Миль:
 Усть-Миль — село
 Село Усть-Миль — сельское поселение